The Black Angels — американская психоделическая рок-группа из Остина, штат Техас. Они сформировались в мае 2004 года и взяли название от песни The Velvet Underground The Black Angel’s Death Song. Помимо названия группы, Velvet Underground также упоминается в логотипе, который является высококонтрастным негативным изображением Нико. The Black Angels выпустили шесть студийных альбомов и два сборника. Их музыка часто используется в различных фильмах и сериалах.

История

Ранние годы (2004—2005) 
Изначально с 2004 года группа выступала в мелких клубах.

Затем, в 2005 году The Black Angels выпустили двухдисковый сборник психоделической музыки под названием Psychedelica Vol. 1 на Northern Star Records. Это, вместе с растущей популярностью их страницы на MySpace, принесло группе известность на андеграундной сцене.

Passover и Directions to See a Ghost (2006—2009) 
Дебютный альбом группы Passover, выпущенный в 2006 году, в целом был довольно хорошо принят андеграундным независимым рок-сообществом. Он отличался темными тонами и интересным лирическим содержанием. Passover содержал цитату во вкладыше Эдварда Мунка: «Болезнь, безумие и смерть — это черные ангелы, которые сторожили мою колыбель и сопровождали меня всю жизнь». Группа была представлена ​​в саундтреке к фильму Кевина Бэкона 2007 года «Смертный приговор», во втором эпизоде ​​сериала «Грань» и в девятом эпизоде ​​«Блудливая Калифорния».

Они выпустили свой второй альбом Directions to See a Ghost в 2008 году. Песни из Directions to See a Ghost также были показаны в документальном фильме The History Channel 2009 года, ​"Мэнсон". Их песня Young Men Dead была представлена ​​17 марта 2010 года в выпуске UFC Primetime «Сен-Пьер против Харди». Young Men Dead также была включена в саундтрек к фильму «Искусство полета» 2011 года.

Группа выстапала на таких фестивалях как Lollapalooza 2007, SXSW 2006 & 2008, All Tomorrow’s Party 2008. Партнерами по туру были блюз-рок-группа The Black Keys, Black Rebel Motorcycle Club, The Warlocks, The Brian Jonestown Massacre, Queens of the Stone Age, The Raveonettes, Wolfmother и The Horrors.

С 28 октября по 2 ноября 2008 года группа выступала в качестве сопровождения Роки Эриксона на Западном побережье.

Phosphene Dream, Indigo Meadow, и Death Song (2010-2017) 
Группа приняла участие в выпуске Unkle’s May 2010, Where Did the Night Fall, с песней Natural Selection.

С 23 по 25 апреля 2010 г. The Reverberation Appreciation Society и The Black Angels представили свой третий ежегодный фестиваль музыки и искусства Austin Psych Fest. Всего было 43 группы, среди которых: The Raveonettes, Pink Mountaintops, The Warlocks, The Gaslamp Killer, Warpaint, Night Beats и Silver Apples.

Третий альбом группы, Phosphene Dream, был выпущен 14 сентября 2010 года. Группа также выступила на музыкальном фестивале ATP New York 2010 в Монтичелло, штат Нью-Йорк, в сентябре 2010 года. В День музыкального магазина 2011 года был выпущен 12-дюймовый LP под названием Another Nice Pair, это было ограниченное издание первых двух EP группы. Из общего числа прессованных записей 100 были вставлены случайным образом с подписями участников группы: Алекса Мааса, Стефани Бейли, Кристиана Блэнда, Кайла Ханта и Нейта Райана.

4-й ежегодный фестиваль Austin Psych Fest проходил с 29 апреля по 1 мая 2011 года на электростанции Seaholm Powerplant (это последнее мероприятие, которое проводилось внутри здания). В нем участвовали Роки Эриксон, Spectrum, группа Омара Родригеса Лопеса, Atlas Sound, Black Moth Super Rainbow, Prefuse 73 и A Place To Bury Strangers. В сумме 55 групп приняло участие в фестивале.

Четвертый альбом группы, Indigo Meadow, был выпущен 2 апреля 2013 года, и в мае 2013 года они отправились в тур по Соединенным Штатам в поддержку альбома.

В феврале 2014 года The Black Angels сделали кавер на версию Soul Kitchen для A Psych Tribute to the Doors, выпущенную на Cleopatra Records.7-й ежегодный Austin Psych Fest проходил со 2 по 4 мая 2014 года на ранчо Carson Creek рядом с рекой Колорадо и включал в себя выступление легендарной поп-группы 1960-х годов The Zombies, а также The Dandy Warhols и The Brian Jonestown Massacre. На фестивале присутствовали психоделическая фолк-группа Quilt, электронный дуэт Peaking Lights, Temples, Sleepy Sun, The War on Drugs, Loop, а также японская дрон-рок-группа Acid Mothers Temple. Во время выступления последней один из гитаристов поджег свою гитару.
22 июля 2014 года группа выпустила свой EP Clear Lake Forest.

В декабре 2014 года The Black Angels совместно с Sonic Jesus выпустили сплит-сингл под названием Molly Moves My Generation.

8-й ежегодный Austin Psych Fest, теперь переименованный в Levitation, проходил с 8 по 10 мая 2015 года в Carson Creek Ranch и представлял впечатляющий состав, включая редкое воссоединение в честь 50-летия новаторской техасской психоделической рок-группы The 13th Floor Elevators, The Flaming Lips, Tame Impala, The Jesus and Mary Chain, посвященный 20-летнему юбилею Psychocandy, Spiritualized, Primal Scream и Earth. Планировалось выступление Melody’s Echo Chamber и Rose Windows, но Rose Windows объявили о своем разрыве до начала мероприятия, а Melody’s Echo Chamber были вынуждены отменить выступления из-за проблем с перемещением на фестиваль.

Группа выпустила свой пятый альбом Death Song в апреле 2017 года. Альбом был высоко оценён критиками и назван их лучшей работой на тот момент.

Live at Levitation (2018-наши дни) 
26 марта 2021 года вышел альбом Live at levitation, который содержал композиции, исполненные на нескольких выступлениях на Austin Psych Fest (сейчас название фестиваля Levitation).

В мае 2021 года своих соц. сетях группа поделилась новостью о работе над новым альбомом, а также объявила дату следующего фестиваля Levitation, который пройдёт с 28 по 31 октября 2021 года в Остине.

Участники группы

Текущие 
 Стефани Бейли — барабаны, перкуссия
 Кристиан Бланд — гитара, орган
 Алекс Маас — вокал, бас-гитара, орган
 Кайл Хант — клавишные, перкуссия, бас-гитара, гитара
 Джейк Гарсия — гитара

Бывшие 
 Нейт Райан — бас-гитара, гитара, иногда ударные
 Дженнифер Рейнс — клавишные, перкуссия
 Тодд Келлер — гитара

Другие проекты 
 The Viet Minh
 Christian Bland & The Revelators
 The UFO Club (Кристиан Бланд, Ли Блэквелл из Night Beats и другие)
 Sweet Tea
 Mien (Алекс Маас, Джон Марк Лэпэм из The Earlies, Риши Дхир из Elephant Stone и Том Фёрс (он же Том Коуэн) из The Horrors)

Дискография

Альбомы

Сборники 
Psychedelica Vol. 1 (Northern Star Records, 2004)
Another Nice Pair (Light in the Attic Records, 2011)

EPs 
 The Black Angels (Light in the Attic Records, 2005)
 Black Angel Exit (Light in the Attic Records, 2008)
 Phosgene Nightmare (Blue Horizon, 2011)
 Clear Lake Forest (Blue Horizon, 2014)

Синглы 
 «The First Vietnamese War» b/w «Nine Years» (2006)
 «Better Off Alone» b/w «Yesterday Always Knows» (2007)
 «Doves» b/w «Drone in G# Major» (2008)
 «Telephone» (released August 3, 2010)
 «Watch Out Boy» b/w «I’d Rather Be Lonely» (2012)
 «Don’t Play With Guns» (2013)
 «Molly Moves My Generation» (2014)
 «Waterloo Waltz» (2015)
 «Currency» (2017)

Примечания 

Группы психоделического рока из США
Группы гаражного рока из США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году